Jerzy Skarżyński (1759-1818) – polski szlachcic
 Jerzy Skarżyński (1911-2003) – polski polityk, poseł do KRN, prezydent Elbląga
 Jerzy Skarżyński (1924-2004) – polski malarz, ilustrator, scenarzysta
 Jerzy Skarżyński (ur. 1956) – polski lekkoatleta